Веллюї́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний схід від Нанта, 50 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2019 року Веллюїр і Ле-Пуаре-сюр-Веллюїр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Веллюїр-сюр-Ванде.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 247 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 591,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт Веллюїр 
 Веллюїр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веллюїр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веллюїр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веллюїр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея